Истопки — топоним:

Белоруссия 
 Истопки — деревня в Солонском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Истопки — деревня в Протасовском сельсовете Октябрьского района Гомельской области.
 Истопки — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Истопки — село в Климовском районе Брянской области.
 Истопки — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Истопки — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Истопки — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Истопки — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Истопки — деревня в Оленинском районе Тверской области.